Пролетарск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пролетарск — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Пролетарск (историческое название Новосёлки) — село в Стародубском районе Брянской области.
 Пролетарск — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Пролетарск — город в Ростовской области.

Таджикистан 
 Пролетарск — до 2016 г. название посёлка Мехрабад в Джаббар-Расуловском районе Согдийской области.
 Пролетарск — железнодорожная станция в Таджикистане.

Украина 
 Пролетарск — бывший город, вошедший в 1965 году в черту Лисичанска.

См. также 
 Пролетарская
 Пролетарский